Alexander Wiklund, född 28 december 1990 i Piteå, är en svensk ishockeyforward som spelar för IF Björklöven i Hockeyallsvenskan.

Wiklunds moderklubb är Storfors AIK, och han har även spelat juniorhockey i Piteå HC och Luleå HF.

Han har även rekordet för det snabbaste målet i en SHL-match genom tiderna. Det tog honom endast 5 sekunder att få pucken i motståndarmålet i en match för sitt Karlskrona HK mot Frölunda HC den 23 oktober 2015.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 

Svenska ishockeyspelare
Födda 1990
Idrottare från Piteå
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Västerviks IK
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i Skåre BK
Spelare i Chilliwack Bruins
Män
Levande personer